Ithier ist der Vor- oder Familienname folgender Personen

 Ithier von Nevers, bis 696 Bischof von Nevers
 Ithier von Saint-Martin († 791/796), Erzkanzler, Abt von Saint-Martin-de-Tours
 Ithier, auvergnatischer Herzog um 778
 Ithier I., († 895) Seigneur de Mercoeur
 Ithier II. († 968), Seigneur de Mercoeur
 Ithier von Arles, 963–981 Erzbischof von Arles
 Ithier von Rethel, 1158–1171 Graf von Rethel
 Gérard Ithier, 1189–1198 Abt von Grandmont
 Bernard Ithier († 1225), Chronist der Abtei Saint-Martial de Limoges
 Ithier, 1296–1302 Bischof von Lodève
 Ithier de Mauny, 1248–1261 Bischof von Laon
 Ithier de Jarousse, 1358–1361 Bischof von Auxerre
 Ithier de Martreuil, 1390–1395 Bischof von Le Puy und 1395 Bischof von Poitiers
 Raimond Ithier, Pseudokardinal
 Jean-Dominique Ithier, 1654–1672 Bischof von Glandèves
 Hubert Ithier (1920–2009), französischer Chansontexter und -komponist
 Rafaél Ithier (* 1926) puerto-ricanischer Salsa-Musiker